Joseph de Luppé est un homme politique français né le  à Tonneins (Lot-et-Garonne) et décédé le  à Bréau (Seine-et-Marne).

Propriétaire agriculteur, il est député de Lot-et-Garonne de 1848 à 1851, siégeant à droite.

Sources 
 

Naissance en mai 1803
Naissance à Tonneins
Décès en septembre 1854
Décès en Seine-et-Marne
Député de Lot-et-Garonne
Membre de l'Assemblée constituante de 1848
Député de la Deuxième République française
Décès à 51 ans